Михаил Николаевич Александров
 Александров, Михаил Николаевич (1902—1984) — председатель колхоза, кавалер ордена Ленина.
 Александров, Михаил Николаевич (1922—1983) — сотрудник органов госбезопасности, генерал-майор.